School Days peut désigner :

 School Days, comédie du cinéma muet américain sortie en 1920 ;
 School Days, chanson de Chuck Berry sortie en 1957 ;
 School Days, quatrième album du bassiste et contrebassiste de jazz-rock fusion Stanley Clarke sorti en 1976 ;
 School Days, jeu vidéo japonais sorti en 2005 ;
 School Days, chanson du groupe Guardians 4, sortie en 2009.